Wierzchuca Nadbużna
 Wierzchuca Nagórna